Laramie (folyó)
Laramie (Wyoming)
Laramie megye